Andriej Fietisow (1875–?) – rosyjski wojskowy
 Andriej Fietisow (ur. 1972) – rosyjski koszykarz